Dreamin’ Wild steht für:
 Dreamin’ Wild (Album), Album der Brüder Joe und Donnie Emerson (1979)
 Dreamin’ Wild (Film), Musikfilm und Filmbiografie über die Brüder Joe und Donnie Emerson von Bill Pohlad (2022)